USS Cole je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Cole (DD-155) 
 USS Cole (DDG-67)

Cole